ou  (litt. en anglais « la cour du comte ») peut désigner :

 Earl's Court, un quartier de Londres ;
 Earl's Court, une station de métro à Londres.